Bernard Tomić era il detentore del titolo ma non è riuscito a qualificarsi per questa edizione del torneo.

In finale Pablo Carreño Busta ha sconfitto Alexander Bublik con il punteggio di 65-7, 6-4, 7-63.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  John Isner (secondo turno)
  Félix Auger-Aliassime (secondo turno)
  Benoît Paire (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (quarti di finale)

 Dušan Lajović (secondo turno)
 Taylor Fritz (primo turno)
 Kyle Edmund (primo turno)
 Denis Shapovalov (semifinale)

Qualificati 

  Jason Jung (primo turno)
  Bradley Klahn (secondo turno)

 Kamil Majchrzak (ritirato)
 Alexei Popyrin (primo turno)

Lucky loser 

  Lloyd Harris (semifinale)

Wildcard 

  Bai Yan (primo turno)
  Chung Hyeon (secondo turno)

  Li Zhe (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Chengdu Open 2019